Fogl József, Fogoly (Újpest, 1897. augusztus 14. – Budapest, 1971. február 6.) válogatott labdarúgó, hátvéd. Fogl Károly labdarúgó öccse. A sportsajtóban Fogl III néven volt ismert.

Pályafutása

Klubcsapatban
1918-ban mutatkozott be az Újpest élvonalbeli csapatában. Testvérével Fogl Károllyal védőként játszottak és alkották a híres Fogl-gátat. 1930-ban és 1931-ben bajnok lett a csapattal, ezenkívül 3 ezüstérmet, 5 bronzérmet szerzett csapatával. 1931-ben vonult vissza.

A válogatottban
1920 és 1930 között 37 alkalommal szerepelt a válogatottban. Tagja volt az 1924-es párizsi olimpián részt vevő csapatnak, de pályára nem lépett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1929–30, 1930–31
 2.: 1920–21, 1922–23, 1926–27
 3.: 1918–19, 1921–22, 1923–24, 1927–28, 1928–29
 Közép-európai kupa (KK)
 győztes: 1929
 Bajnokok Tornája
 győztes: 1930

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Kötete
III. Fogl József: Futballkönyv. Elméleti és gyakorlati útmutató a futball-játéknál. Kezdők és haladók részére; szerzői, Bp., 1927

Jegyzetek

Források

További információk 
Lőrincz Róbert–Laszip Gábor: A legendás Fogl-gát; Pallas 70 Okt. Kft., Bp., 2010

1897-ben született személyek
1971-ben elhunyt személyek
Újpestiek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az Újpest FC labdarúgói
Magyar olimpikonok
Az 1924. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
Magyar bajnok labdarúgók
Az NB I labdarúgói